Вильяфрадес-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 20,7 км². Население — 91 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Покровителем города считается святая дева де Грихасальвас.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 

Муниципалитеты Вальядолида